

Patronyme 

 Emmanuel Abbo (1969-), évêque camerounais ;
 Gabriel Abbo (1883-1954), homme politique français ;
 Jack Abbo (1945-1987), spéléologue français ;
 Jussuf Abbo (1888-1953), artiste égyptien.

Toponyme 

 Abbo, ancien nom de la commune algérienne de Sidi Daoud.

Voir aussi 
 Abbon